Les Championnats de France Interclubs de Tennis opposent les équipes des différents clubs qualifiés. Les rencontres comprennent 5 matchs de simple et 2 matchs de double. Si une équipe remporte les 2 matchs de double elle obtient un point de bonus.

Notes et références 

Interclubs